Sillye Jenő (1915–1977) sakkozó
 Sillye Jenő (1947–) zeneszerző, egyházi könnyűzenész